1. Flotte steht für:

 1. Flotte (Japanisches Kaiserreich), Flotte der Kaiserlich Japanischen Marine
 1. Flotte (Südkorea), Flotte der südkoreanischen Marine
 1. Luftflotte, Luftflotte der Kaiserlich Japanischen Marine, siehe Kidō Butai
 First Fleet, Flotte von Schiffen von England nach Australien
 First Fleet (Vereinigtes Königreich), Flotte der Royal Navy
 United States First Fleet, Flotte der United States Navy
 First Fleet of South Australia, Flotte von Schiffen der South Australian Company
 Luftflotte 1, Luftflotte der Luftwaffe der Wehrmacht
 Legio I Adiutrix, römische Flotte